Фабий Бутеон () — представитель древнеримского патрицианского рода Фабиев:

 Марк Фабий Бутеон — древнеримский консул 245 года до н. э.;
 Нумерий Фабий Бутеон — древнеримский консул 247 года до н. э.